State Arsenal bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 State Arsenal (Nebraska), ID-Nr. 81000372
 State Arsenal (Rhode Island), ID-Nr. 70000003